Channel Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Channel Island (Arizona)
 Channel Island (Bay County, Michigan)
 Channel Island (Keweenaw County, Michigan)
 Channel Island (Mississippi)

in Australien:
 Channel Island (Northern Territory)

in Neuseeland:
 Channel Island (Neuseeland)

Siehe auch:
 Channel Islands